VATT steht für:
 Vatican Advanced Technology Telescope, Teleskop am Mount Graham im Südosten Arizonas
 Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus, finnische Regierungsagentur des Wirtschaftsministeriums, Wirtschaftsforschungsinstitut
 (196481) VATT, Asteroid 

Abkürzung